Andrés Avelino puede hacer referencia a: 

 San Andrés Avelino (1591-1680), sacerdote y santo italiano del siglo XVII. 
 Andrés Avelino (filósofo) , (1900 - 1974) fue un filósofo, ingeniero, matemático y maestro dominicano.
 Andrés Avelino Aramburú (Córdoba, 1771 - ?), funcionario virreinal, hacendado y político argentino, gobernador de la provincia de Córdoba en 1835  
 Andrés Avelino Aramburú Sarrio (Lima, 1845 – 1916) periodista y político peruano. Fundador y director del diario La Opinión Nacional.
 Andrés Avelino Aramburú Salinas (1883 - 1933), periodista peruano, fundador del semanario Mundial.
 Andrés Avelino Pi y Arimón (1793 - 1851), arqueólogo, historiador y escritor español
  Andrés Avelino de Arteaga y Silva Carvajal y Téllez Girón (1833-1910) fue el decimosexto duque del Infantado.
 Andrés Avelino de Salabert y Arteaga (1864 - 1925), X duque de Ciudad Real, VIII marqués de la Torrecilla
 Andrés Avelino Cáceres Dorregaray (1836 - 1923) fue un militar y político peruano.
  Andrés Avelino Antuña (Andrés Antuña), (1986) ciclista español.